Andorra-Sierra de Arcos ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Südosten Aragoniens in der Provinz Teruel. Auf einer Fläche von  km² hat sie  Einwohner (Stand ). Die Hauptstadt ist Andorra, die größte der neun zugehörigen Gemeinden. 

Andorra-Sierra de Arcos grenzt im Westen an die Comarca Cuencas Mineras, im Norden an den Bajo Martín, im Osten an Bajo Aragón und im Süden an Maestrazgo.

Gemeinden 

Die wichtigsten Wirtschaftszweige der Comarca sind der Bergbau und die Energieerzeugung. In Andorra befindet sich ein Wärmekraftwerk, das Kraftwerk Teruel von Endesa.

Weblinks 

Comarca in der Provinz Teruel